Новокрещенка — деревня в Камбарском районе Удмуртии. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на юго-востоке республики на расстоянии примерно в 11 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Камбарки.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, русские составляли 72 % из 25 чел..

Примечания 

Населённые пункты Камбарского района